Antonio Tello puede referirse a:

 Antonio Tello (1567-1653), religioso e historiador español en México.
 Antonio Tello Argüello (1945-), poeta argentino.
 Antonio Tello (1966-), periodista mexicano.